Pirrung ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pirrung (1878–1965), deutscher Ingenieur und Elektrizitätswirtschaftler
 Eva Pirrung (* 1961), deutsche Fußballspielerin
 Friedrich Pirrung (1886–nach 1948), deutscher Landrat
 Josef Pirrung (1949–2011), deutscher Fußballspieler